Livet är underbart är kan avse:

Livet är underbart (bok) – en populärvetenskaplig bok av Stephen Jay Gould från 1989
Livet är underbart (1946) – en amerikansk dramafilm från 1946
Livet är underbart (1997) – en italiensk film från 1997